Chico Costa, nome artístico de Antonio Francisco Leal Costa Filho (Rio de Janeiro, 16 de julho de 1960) é um músico, compositor e saxofonista de música popular brasileira.

Compositores do Rio de Janeiro (estado)
Saxofonistas do estado do Rio de Janeiro
Músicos do Rio de Janeiro (estado)
Músicos de música popular brasileira
Naturais da cidade do Rio de Janeiro